Monterrubio de Armuña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monterrubio de Armuña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Monterrubio de Armuña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar